{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63001) - || 2000 WW21 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63002) - || 2000 WH22 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63003) - || 2000 WY22 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63004) - || 2000 WA23 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63005) - || 2000 WF23 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63006) - || 2000 WE24 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63007) - || 2000 WF30 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63008) - || 2000 WH31 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63009) - || 2000 WH32 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63010) - || 2000 WQ33 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63011) - || 2000 WZ36 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63012) - || 2000 WU37 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63013) - || 2000 WO38 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63014) - || 2000 WJ39 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63015) - || 2000 WK39 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63016) - || 2000 WE40 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63017) - || 2000 WB41 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63018) - || 2000 WO41 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63019) - || 2000 WY41 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63020) - || 2000 WW44 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63021) - || 2000 WK46 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63022) - || 2000 WV46 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63023) - || 2000 WB48 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63024) - || 2000 WH48 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63025) - || 2000 WC52 ||27 november 2000 || Spacewatch
|-
| (63026) - || 2000 WF54 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63027) - || 2000 WL56 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63028) - || 2000 WF57 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63029) - || 2000 WH57 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63030) - || 2000 WK58 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63031) - || 2000 WC62 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63032) Billschmitt || 2000 WS62 ||28 november 2000 || C. W. Juels
|-
| (63033) - || 2000 WM65 ||28 november 2000 || Spacewatch
|-
| (63034) - || 2000 WV67 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63035) - || 2000 WX67 ||29 november 2000 || Kitt Peak
|-
| (63036) - || 2000 WL69 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63037) - || 2000 WB70 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63038) - || 2000 WP70 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63039) - || 2000 WS71 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63040) - || 2000 WT74 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63041) - || 2000 WH77 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63042) - || 2000 WP79 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63043) - || 2000 WZ83 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63044) - || 2000 WR86 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63045) - || 2000 WO91 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63046) - || 2000 WJ93 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63047) - || 2000 WQ93 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63048) - || 2000 WU94 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63049) - || 2000 WC95 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63050) - || 2000 WG96 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63051) - || 2000 WR96 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63052) - || 2000 WB98 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63053) - || 2000 WU99 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63054) - || 2000 WG100 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63055) - || 2000 WP107 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63056) - || 2000 WQ110 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63057) - || 2000 WB112 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63058) - || 2000 WC112 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63059) - || 2000 WA118 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63060) - || 2000 WD118 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63061) - || 2000 WH118 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63062) - || 2000 WL118 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63063) - || 2000 WU120 ||20 november 2000 || LINEAR
|-
| (63064) - || 2000 WC121 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63065) - || 2000 WS121 ||26 november 2000 || LINEAR
|-
| (63066) - || 2000 WQ122 ||29 november 2000 || LINEAR
|-
| (63067) - || 2000 WZ122 ||29 november 2000 || LINEAR
|-
| 63068 Moraes || 2000 WT123 ||23 november 2000 || H. Maeno
|-
| (63069) - || 2000 WG125 ||27 november 2000 || LINEAR
|-
| (63070) - || 2000 WH125 ||27 november 2000 || LINEAR
|-
| (63071) - || 2000 WM125 ||29 november 2000 || LINEAR
|-
| (63072) - || 2000 WP125 ||29 november 2000 || LINEAR
|-
| (63073) - || 2000 WQ125 ||30 november 2000 || LINEAR
|-
| (63074) - || 2000 WU125 ||30 november 2000 || LINEAR
|-
| (63075) - || 2000 WC126 ||30 november 2000 || LINEAR
|-
| (63076) - || 2000 WV127 ||18 november 2000 || LINEAR
|-
| (63077) - || 2000 WT128 ||19 november 2000 || Spacewatch
|-
| (63078) - || 2000 WC130 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63079) - || 2000 WY130 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63080) - || 2000 WW132 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63081) - || 2000 WP133 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63082) - || 2000 WU133 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63083) - || 2000 WG134 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63084) - || 2000 WP134 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63085) - || 2000 WM135 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63086) - || 2000 WQ135 ||19 november 2000 || LINEAR
|-
| (63087) - || 2000 WC137 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63088) - || 2000 WM139 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63089) - || 2000 WX139 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63090) - || 2000 WY139 ||21 november 2000 || LINEAR
|-
| (63091) - || 2000 WZ141 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63092) - || 2000 WJ142 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63093) - || 2000 WM142 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63094) - || 2000 WP142 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63095) - || 2000 WS142 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63096) - || 2000 WX142 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63097) - || 2000 WK143 ||20 november 2000 || LONEOS
|-
| (63098) - || 2000 WC146 ||23 november 2000 || NEAT
|-
| (63099) - || 2000 WM146 ||23 november 2000 || NEAT
|-
| (63100) - || 2000 WP146 ||23 november 2000 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten